Первомай — Первомайский праздник
 Первомай — город в Болгарии;
 Первомай — община в Болгарии;
 Первомай — село в Болгарии;
 Первомай — деревня в Дзержинском районе Минской области;
 Первомай — деревня в Петриковском районе Гомельской области;
Первомай — до 2018 г. название села Кабыршакты  в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области.

См. также 
 Первое Мая